muziek
 The Night Before (The Beatles), een nummer uit 1965 van The Beatles
 The Night Before (Hooverphonic), een nummer uit 2010 van Hooverphonic
film
 The Night Before (1921), kortfilm van Malcolm St. Clair
 The Night Before (1988) van Thom Eberhardt met Keanu Reeves en Lori Loughlin
 The Night Before (2015), kerstfilm van John Levine met Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen en Anthony Mackie